Mironcillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mironcillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Mironcillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar